Бокел може бити:

 Бокел (Француска), насеље и општина у североисточној Француској у региону Пикардија.
 Бокел (Рендсбург), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Рендсбург.
 Бокел (Округ Пинеберг), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Пинеберг.
 Бокел (Округ Куксхавен), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Куксхафен.